Een verkeersweg:
 N446 (België)
 N446 (Frankrijk)
 N446 (Nederland), zie Provinciale weg 446
 N446 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing